Majestic (album) – ósma płyta studyjna zespołu Gamma Ray
 Majestic (film) – amerykański dramat z 2001 r. w reżyserii Franka Darabonta
 Majestic (grupa muzyczna) – trójmiejska grupa muzyczna
 Majestic 12 – kodowa nazwa tajnego zespołu, który miał rzekomo powstać w 1947 w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie działalności UFO